

Ім'я Ярема 
Яре́ма або Веремі́й (Єремі́я) — українське особове ім'я, також українське прізвище.

Відомі особи з ім'ям Ярема

Ярема 
 Ярема (Єремія) Вишневецький (1612—1651) — один з наймогутніших магнатів Речі Посполитої, з українського князівського роду Вишневецьких.
 Ярема Петрович Гоян (1940—2018) — — український прозаїк.
 Ярема Володимирович Каваців (нар. 1986) — український футболіст.
 Ярема Григорович Савула (1946—2021) — український науковець у галузі прикладної математики.

Єремія 
 Єремія — один із чотирьох великих старозавітних пророків.

Відомі особи з прізвищем Ярема

Ярема 
 Ярема Богдан Романович — молодший сержант ДПСУ, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2014)
 Ярема Віталій Григорович ( 1963) — український політик, фахівець з правоохоронної діяльності.
 Ярема Володимир Васильович (1915—2000) — Димитрій, патріарх Київський і всієї України УАПЦ у 1993—2000.
 Марія Ярема (1908—1958) — польська художниця, скульпторка та художниця-декоратор.
 Ярема Олекса Миколайович (1854—1930) — педагог, фахівець з класичної філології, громадський культурний діяч у Перемишлі, меценат.
 Ярема Олександр Богданович ( 1948) — Народний архітектор України, у 2008—2017 голова Львівської спілки архітекторів НСАУ.
 Ярема Олександр Михайлович ( 1972) — український актор та ведучий
 Ярема Степан Якимович (1926—2008) — український науковець, кандидат технічних наук, професор, фахівець в галузі механіки руйнування, культурний діяч.
 Ярема Яким Якимович (1884—1964) — український психолог, філософ, мовознавець і літературознавець, педагог і культурно-освітній діяч.

Єрема 
 Єрема Анатолій Васильович

Псевдо 
 «Ярема» — псевдо Івана Церенюка (1919—1947) — діяча ОУН, вояка УПА.

Персонажі 
 Ярема Галайда — персонаж в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки».

Музика 
 «Ярема» — українська жартівлива народна пісня.
 «Плач Єремії» — український рок-гурт.

Див. також 
 Яременко
 Яремчук

Примітки